

Patronyme 
Marcantonio Colonna peut faire référence à plusieurs membres de la famille Colonna : 

 Marcantonio Colonna (1535-1584), général et amiral italien de la fin du , amiral du pape Pie V ;
 Marcantonio Colonna (1523–1597), cardinal italien ;
 Marcantonio Colonna (1724-1793), cardinal italien.

Divers 
 Marcantonio Colonna, un sous-marin d'attaque côtier italien de la classe Pisani construit à la fin des années 1920 pour la Marine royale italienne.

Marcantonio Colonna